DOM kan syfta på: 

 DOM – en psykedelisk drog, se 2,5-Dimetoxi-4-metylamfetamin
 DOM – landskod enligt ISO 3166-1 för Dominikanska republiken
 DOM – ett plattforms- och språkoberoende gränssnitt, se Document Object Model
 DOM – de tidigare franska kolonier som blivit en formellt del av Frankrike départements d'outre-mer, se Frankrikes utomeuropeiska departement
 DOM – IATA:s kod för en flygplats i parishen Saint Andrew, Dominica, se Melville Hall Airport

Se även
 Dom

pl:DOM